

Sigle 
 Västerbottens-Kuriren – quotidiano svedese

Codici 
 VK – codice vettore IATA di Virgin Nigeria Airways
 VK – codice ISO 3166-2:LV del distretto di Valka (Lettonia)
 VK – designazione degli squadroni della US Navy per Special Air Task Force Squadron

Altro 
 VK – targa automobilistica di Völkermarkt (Austria)
 VK – targa automobilistica di Vinkovci (Croazia)
 VK – targa automobilistica di Völklingen (Germania)
 VK – marchio del produttore di telefoni cellulari VK Mobile
 Motore Nissan VK – motore della Nissan Motor
 Visual kei – genere musicale giapponese
 VKontakte – social network russo